Wininger ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Wininger (* 1983), deutscher Rapper, siehe Pseudonym Danger Dan 
 Pierre Wininger (1950–2013), französischer Comiczeichner
 Salomon Wininger (1877–1968), österreich-israelischer Lexikograf